Comephorus är ett släkte av fiskar. Comephorus ingår i familjen Comephoridae.

Comephorus är enda släktet i familjen Comephoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Comephorus